Der Begriff Käthe-Kollwitz-Museum steht für:

 Käthe-Kollwitz-Museum Berlin
 Käthe Kollwitz Museum Köln
 Käthe-Kollwitz-Haus Moritzburg
 Käthe-Kollwitz-Museum Koekelare